Rue Saint-Guillaume peut désigner de nombreuses voies, en particulier :
 la rue Saint-Guillaume à Paris
 la rue Saint-Guillaume à Strasbourg.